Alexandre Osipov, dit « Sacha », est né en 1894 à Orenbourg (Russie)

Parcours 
Héros d'une saga historique écrite par Philippe Ehly publiée en plusieurs tomes aux éditions Encre rouge, d'après un personnage ayant réellement existé en Russie : Les Mémoires d'Osipov.

Cosaque de la Garde en 1911, après son éducation militaire à l'Académie Cheremetev de Saint-Pétersbourg, il mène une vie d'aventures à la fin du règne de Nicolas II, en Russie, en Asie centrale et dans les Balkans.

Il participe aux deux guerres balkaniques, à la Première Guerre mondiale, à la chute de l'empire russe et aux premiers pas du régime soviétique.

Référence bibliographiques 
 
Hunted through Central Asia, par Paul Nazaroff, 1932
Mission to Tashkent, par le Colonel Frederick M. Bailey, 1924, Oxford University Press, 1992
Bolshevism as I saw it at Taskent in 1918, par Sir George Macartney, Journal of the Royal Central Asian Society, vol.VII, 1920
Smertel' nyj gambit. Iz istorii osipovkogo miateja, par Marat Khassanov, in Zvezda Vostoka, 1991, ,

Liens externes 
 Site qui lui est consacré
 Les Mémoires d'Osipov

Naissance en 1894
Militaire russe
Date de décès non renseignée (XXe siècle)